Соревнования в прыжке в высоту у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 4—5 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующим зимним чемпионом Европы в прыжке в высоту являлся Даниил Цыплаков из России, пропускавший этот турнир в связи с отстранением сборной России от международных соревнований из-за допингового скандала.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 2,28 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 4 марта 2017 года. В сектор вышли 19 участников.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в высоту у мужчин состоялись 5 марта 2017 года. Лидером долгое время был британец Роберт Грабарз, бравший все высоты до 2,30 м включительно с первой попытки. На этом рубеже его единственным соперником остался поляк Сильвестер Беднарек, допустивший несколько неудачных прыжков. Однако на высоте 2,32 м ситуация изменилась: Беднарек, в отличие от Грабарза, взял её с первой попытки и вышел в лидеры. Больше результативных прыжков на соревнованиях не случилось, и итоговое положение осталось неизменным.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки